200 złotych 1974 XXX lat PRL – srebrna okolicznościowa moneta dwustuzłotowa PRL, wprowadzona 30 kwietnia 1974 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 30. rocznicy powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 200 złotych 1975 XXX rocznica zwycięstwa nad faszyzmem – srebrna okolicznościowa moneta dwustuzłotowa PRL, wprowadzona 28 czerwca 1975 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 30. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem
 200 złotych 1976 Igrzyska XXI olimpiady –  srebrna okolicznościowa moneta dwustuzłotowa PRL, wprowadzona 15 maja 1976 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji letnich igrzysk olimpijskich Montreal 1976